Le château de Bellegarde est un nom partagé par plusieurs châteaux français : 
 le château de Bellegarde situé à Lamonzie-Montastruc (Dordogne) ;
 le château de Bellegarde situé à Chassignieu (Isère) ;
 le château de Bellegarde situé à Bellegarde (Loiret) ;
 le château (ou la tour) de Bellegarde situé à Magland, Haute-Savoie) ;
 le château (ou la tour) de Bellegarde situé à Sallanches, Haute-Savoie) ;
 le château de Bellegarde situé à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).

Bellegarde